Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Gierasimienko – rosyjski piłkarz
 Swietłana Gierasimienko (Switłana Herasymenko) – radziecka i tadżycka astronom

Zobacz też 
 Herasymenko